Miejscowości w USA:
 Kewanee – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Kewanee (ang. Kewanee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry